Blue Ridge může být:

 Blue Ridge Mountains – pohoří v USA
 Blue Ridge (Alabama) – obec v Alabamě
 Blue Ridge (Georgie) – město v Georgii
 Blue Ridge (Indiana) – vesnice v Indianě
 Blue Ridge (Texas) – město v Texasu
 Blue Ridge (Virginie) – obec ve Virginii